Юма — пустеля в Північній Америці

Юма — річка в Кіровській області, ліва притока Піжми
 Юма — село, Свічинський район, Кіровська область
 Юма — станційне селище, Свічинський район, Кіровська область

Юма — округ, штат Аризона
 Юма — округ, штат Колорадо
 Юма — місто, штат Аризона
 Юма — місто, штат Колорадо